Nome originale catalano delle Isole Baleari
Illes Balears (ciclismo) – Squadra ciclistica spagnola